Хронология развития транспортных средств

Античность 

 3500 до н. э.: В Месопотамии изобретена колёсная повозка.
 3500 до н. э.: Изобретена речная лодка.
 3000 до н. э.: В Древнем Египте изобретено судно.
 2500 до н. э.: Первые мощёные дороги построены в Ракигархи (Индская цивилизация).
 2400 до н. э.: В Лотхале (Индская цивилизация) построена судостроительная верфь.
 2000 до н. э.: Приручение лошади и использование её для перевозок.
 2000 до н. э.: Индо-арийцы построили колесницу.
 500 до н. э.: В державе Ахеменидов (Персидская Империя) создана почтовая связь.
 312 до н. э.: Построена одна из первых мощёных дорог — Аппиева дорога; в Древнем Риме построено в общей сложности более 80 тыс. км. мощёных дорог.
 214 до н. э.: В Китае построен канал Линцюй.
 200 до н. э.: В Китае изобретён осветительный фонарь (фонарь Кунмина).

Средние века 
 800: Улицы Багдада стали покрывать гудроном.
 875: Первая попытка управляемого полёта Аббаса ибн Фирнаса.
 1044: В Китае изобретён компас.
 1350: Ибн аш-Шатир изобрёл круговую шкалу компаса.

XVII век 
 1633: Лагари Хасан Челеби совершает первую попытку управляемого полёта на ракете.
 1662: Блез Паскаль внедряет конный общественный автобус, который имеет регулярный маршрут, расписание и систему тарифов.
 1672: По некоторым источникам Фердинанд Вербист построил первый автомобиль с паровым двигателем.

XVIII век 
 1731: Секстант.
 1740: Жак де Вокансон дебютировал со своими заводными тележками.
 1769: Николя-Жозеф Кюньо демонстрирует свою fardier à vapeur (паровую телегу), экспериментальный паровой артиллерийский тягач.
 1783: Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье запускают первый воздушный шар.
 1784: Уильям Мердок построил действующую модель паровой повозки.

XIX век 

 1801: Ричард Тревитик построил полноразмерный паровой дорожный локомотив.
 1803: Ричард Тревитик построил 10-местную Лондонскую паровую тележку.
 1804: Ричард Тревитик построил прототип парового железнодорожного локомотива (паровоза).
 1804: Оливер Эванс демонстрирует паровую машину-амфибию.
 1807: Франсуа Исаак де Риваз создал водородный двигатель.
 1807: Роберт Фултон сконструировал и пустил вверх по течению реки Гудзон первый пароход.
 1814: Джордж Стефенсон построил первый практичный паровой локомотив.
 1816: Скорее всего, создателем велосипеда является немецкий барон Карл фон Дрез, который в 1816 году ездил на своей машине при сборе платы со своих жильцов.
 1830: Вступила в строй первая в мире железнодорожная магистраль общего пользования на паровой тяге Ливерпуль–Манчестер.
 1853: Джордж Кэйли построил и продемонстрировал первый летательный аппарат тяжелее воздуха (планёр).
 1862: Этьен Ленуар создал автомобиль с бензиновым двигателем.
 1863: В Лондоне пущен первый метрополитен.
 1868: Джордж Вестингауз изобрёл воздушный тормоз для железнодорожных поездов.
 1878: «Товариществом братьев Нобель» cпущен на воду первый в мире самоходный металлический (из бессемеровской стали) нефтеналивной паровой танкер «Зороастр (танкер)».
 1880: Пироцкий, Фёдор Аполлонович создал первый в мире электрический трамвай.
 1881: В пригороде Берлина пущен первый электрический трамвай.
 1885: Готлиб Даймлер патентует первый в мире мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине.
 1886: Карл Бенц патентует первый трёхколёсный легковой автомобиль с ДВС на бензине.
 1886: Готлиб Даймлер патентует первый 4-колёсный легковой автомобиль с ДВС на бензине.
 1887: Готлиб Даймлер испытывает первую моторную лодку с ДВС на бензине.
 1887: Готлиб Даймлер испытывает первый в мире трамвай с ДВС на бензине.
 1888: Готлиб Даймлер испытывает первый в мире дирижабль с ДВС на бензине.
 1894: Спущен на воду первый в мире турбоход «Турбиния» с паровой турбиной.
 1895: Фирма Карла Бенца выпускает первый в мире автобус (вместимостью 8 пассажиров) с ДВС на бензине.
 1896: Фирма Готлиба Даймлера выпускает первый в мире грузовик с ДВС на бензине.
 1896: Фирма Готлиба Даймлера выпускает первый в мире автомобиль-такси с ДВС на бензине.

XX век 

 1900: Фердинанд фон Цеппелин построил первый успешный дирижабль.
 1903: Братья Уилбер и Орвилл Райт совершили первый управляемый полёта на аэроплане.
 1903: Рудольф Дизель, Адриан Бош и Фредерик Дискофф провели испытания баржи с небольшим дизельным двигателем.
 1903: Фирма «Товарищество братьев Нобель» построило первый теплоход и одновременно первый дизель-электроход танкер «Вандал».
 1911: Спущен на воду первый океанский теплоход «Селандия» с дизельным двигателем.
 1911: Спущен на воду первый речной колёсный теплоход «Урал» с дизелем.
 1911: Гленн Кёртисс построил гидросамолёт Triad A-1.
 1913: Генри Форд создал первую конвейерную линию для массового производства автомобилей (Ford T).
 1913: Игорь Сикорский построил первый в мире четырёхмоторный самолёт «Русский витязь».
 1923: Фирма Карла Бенца выпускает первый в мире грузовик с дизелем.  
 1924: Первую поездку совершили два первых в мире магистральных тепловоза — Щэл1 системы инженера Гаккеля и Ээл2 системы инженера Ломоносова.
 1925: Фирма MAN выпускает первый в мире автобус с дизелем. 
 1926: Роберт Годдард запустил первую ракету на жидком топливе.
 1928: Уолтер Вильсон изобрёл преселектор коробки передач.
 1935: Первый полёт самолёта Дуглас DC-3, одного из самых революционных и массовых транспортных самолётов в истории авиации.
 1936: Компания Daimler-Benz выпускает первый в мире серийный легковой автомобиль (такси) с дизелем (Mercedes-Benz 260D). 
 1940: Фирма Oldsmobile выпустила автомобиль с первой в мире автоматической гидромеханической коробкой передач (Hydramatic). 
 1942: Ракета Фау-2 покрывает расстояние 200 км.
 1947: Первый сверхзвуковой полёт.
 1949: Первый полёт первого в мире пассажирского реактивного самолёта de Havilland DH.106 Comet.
 1949: В Японии разработан первый микроавтомобиль класса Kei car.
 1957: Запущен на орбиту первый искусственный спутник Земли Спутник-1.
 1957: Первый полёт Боинга 707, первого коммерчески успешного реактивного авиалайнера.
 1959: Спущен на воду первый в мире надводный атомоход – ледокол «Ленин».
 1961: Восток-1, первый пилотируемый космический корабль, разработанный под руководством Сергея Королёва, совершает один виток вокруг Земли.
 1964: Запущена первая в мире высокоскоростная железнодорожная линия Синкансэн. 
 1967: Автоведение.
1968: Ту-144.
 1969: Первый полёт Боинга 747, первого коммерческого широкофюзеляжного самолёта.
 1969: Первая пилотируемая посадка на луну.
 1971: Под руководством Керима Керимова разработана и выведена на орбиту первая орбитальная станция Салют-1.
 1976: Конкорд совершил первый в мире пассажирский коммерческий сверхзвуковой полёт.
 1981: Первый полёт спейс шаттла.
 1985: Sinclair C5.
 1988: Первый полностью автоматический полет МТТК «Буран».
 1997: Первый в мире серийный массовый гибридный легковой автомобиль Toyota Prius.

XXI век 

 2001: Ионистор Автобус.
 2002: Сегвей.
 2003: Конкорд совершил последний в мире пассажирский коммерческий сверхзвуковой полёт.
 2004: Гиперзвуковой летательный аппарат Boeing X-43 установил рекорд скорости в 11230 км/час (9.6 числа Маха)
 2004: Шанхайский маглев.
 2009: Škoda 15T Доступность Трамвай.
 2010: Nissan LEAF – первый в мире крупносерийный электромобиль мирового автопроизводителя. 
 2013: Гироскутер.
 2014: Toyota Mirai – первый в мире серийный водородный гибридный автомобиль на топливных элементах.
 2016: HY4 (самолёт).
 2018: Массачусетский технологический институт Лифтер.

См. также 
 История железных дорог

Примечания 

Транспорт